Wierność – radziecki film z 1991 roku w reżyserii Walerego Todorowskiego
 Wierność – francusko-portugalski film z 2000 roku w reżyserii Andrzeja Żuławskiego